Az argentin nagydíj volt a 2015-ös MotoGP-világbajnokság harmadik futama. A versenyt Santiago del Esteróban rendezték április 19-én.

A királykategória versenyét Valentino Rossi nyerte, a Moto2-ben Johann Zarco végzett az élen, míg a Moto3-ban Danny Kent diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Argentin
motogp